Патрісія Девіс Кларксон ();  ) — американська акторка.

Патрісія (також Патріша) Кларксон знялася у багатьох головних ролях і ролях другого плану в різних фільмах, від незалежного кіно до відомих блокбастерів. Має кілька номінацій на престижні кінопремії: «Оскар» за найкращу жіночу роль другого плану (фільм «Свято Ейпріл» 2004 року), дві номінації на премію «Золотий глобус», чотири – на премію Гільдії кіноакторів, номінація на театральну премію «Тоні», дві – на телевізійну прайм-тайм премію «Еммі» та інші.

Фільмографія

Примітки